8. Mistrzostwa Afryki Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbyły się w stolicy Burkina Faso Wagadugu między 9 i 12 sierpnia 2007.

W konkursie skoku o tyczce kobiet wszystkie trzy zawodniczki (Algierka Sonia Halliche, Egipcjanka Walaa Atteya oraz reprezentująca Burkina Faso Gnouwéré Coulibaly) nie zaliczyły żadnej wysokości, w związku z czym nie przyznano medali w tej konkurencji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2007 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Burkinie Faso
2007
2007 w Afryce
Wagadugu
Burkina Faso w XXI wieku